Санта Клара може да се отнася за:
 Градове
 Санта Клара (Куба)
 Санта Клара (Мексико)
 Санта Клара (Панама)
 В Съединените щати
 Санта Клара (Калифорния)
 Санта Клара (Ню Мексико)
 Санта Клара (Ню Йорк)
 Санта Клара (Тексас)
 Санта Клара (Юта)

 Други
 Санта Клара (вулкан)
 Санта Клара (река)
 Санта Клара (остров)
 Санта Клара (окръг), окръг в Калифорния, САЩ
 Университет Санта Клара
 КД Санта Клара